

Patronyme 
 Helen Westley (1875-1942), une actrice américaine ;
 Westley Gough (1988- ), un coureur cycliste néo-zélandais.

Toponyme 

 Westley, census-designated place située en Californie.